18-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 18-я параллель северной широты
 18-я параллель южной широты

См. также 
 18-й меридиан